Bengoechea est un nom de famille d'origine basque, qui signifie « la maison au-dessous ».

Patronyme 

Eduardo Bengoechea, né le , joueur de tennis argentin ;
Pablo Bengoechea, né le , ancien footballeur uruguayen ;
Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marquis de la Ensenada ( (?) 1702 - ), homme politique espagnol, représentatif du courant des Lumières.

Patronyme basque